Ле-Бо-де-Прова́нс () — муніципалітет у Франції, у регіоні Прованс — Альпи — Лазурний Берег, департамент Буш-дю-Рон. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 600 км на південь від Парижа, 70 км на північний захід від Марселя.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році у муніципалітеті числилось 145 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 326,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача.

У 1822 р. геолог П'єр Бертьє виявив поблизу Ле-Бо мінерал, названий ним на честь цього міста бокситом.

Сусідні муніципалітети

Галерея зображень

Посилання 

 [ Розташування муніципалітету Ле-Бо-де-Прованс на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Буш-дю-Рон

Примітки 

Муніципалітети департаменту Буш-дю-Рон